Das Wort Zeugnis steht für:
 Amateurfunkzeugnis, eine Urkunde über eine bestandene Prüfung als Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst
 Arbeitszeugnis, eine Urkunde über ein Arbeits- oder Dienstverhältnis
 Attest, ein medizinisches Gutachten
 Befähigungszeugnis, eine seemännische Gewerbebefugnis (Deutschland)
 Bootszeugnis, zur Bootsvermietung
 Dienstzeugnis, siehe Arbeitszeugnis
 Gesundheitszeugnis, eine Bescheinigung
 IHK-Prüfungszeugnis, eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer über eine bestandene Abschlussprüfung
 Kirchenzeugnis, Bescheinigung der Mitgliedschaft in einer kirchlichen Gemeinde
 Reifezeugnis, eine Urkunde über den Abschluss einer gehobenen Schule
 Schulzeugnis, eine zusammenfassende Beurteilung des Leistungsstandes eines Schülers
 Hochschulzeugnis, siehe Akademischer Grad
 Zeitzeugnis, etwas, das einen historischen Sachverhalt dokumentiert
 Zeugnis (Religion), in der Religion der anschauliche Bericht einer persönlichen Gotteserfahrung
 veraltete Bezeichnung für eine Zeugenaussage, siehe Zeuge

Siehe auch:
 Zertifikat